Crumbs – serie televisiva statunitense
 Crumbs Bake Shop – catena di panetterie statunitense
 Preside Crumbs – personaggio della serie televisiva I maghi di Waverly

Pagine correlate 
Crumb
The Crumbs